Блек Рок има више значења:
 Блек Рок (Нови Мексико)
 Блек Рок (Арканзас)